A 2019–2020-as Formula–3 Ázsia-bajnokság a sorozat harmadik évada volt. A bajnokság 2019. december 13-án vette kezdetét a Sepang International Circuit versenypályán és 2020. február 23-án ért véget a Chang International Circuit aszfaltcsíkján.

Az egyéni bajnokságot Joey Alders nyerte meg, míg a csapatoknál a BlackArts Racing Team győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Megjegyzés:
† — A versenyző nem ért célba, viszont eredményét értékelték, mivel teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatok

Megjegyzés: Egy csapat számára legfeljebb 2 versenyző szerezhet pontokat.

Mester-kupa

Megjegyzések 
 Jack Doohan egy ausztrál versenyző, aki az első fordulót brit licencel teljesítette, majd a szezon hátralévő versenyein ausztrál licencet használt.
 Sebastián Fernández venezuelai versenyző, de spanyol licencel versenyzett.
 Thomas Luedi svájci versenyző, de Hong Kongi licencel versenyzett.
  Joey Alders egy holland versenyző, aki az első fordulót Hong Kongi licencel teljesítette, majd a szezon hátralévő versenyein holland licencet használt.
 Eredetileg Szaszahara Ukjó szerezte meg az első rajtkockát, de egy szabálysértés következtében kizárták az időmérő edzésből, így Kuaj Jü örökölte meg az első rajthelyet.
 Eredetileg Jamie Chadwick nyerte meg a versenyt, azonban egy 20 másodperces időbüntetéssel súlytották a futamot követően, így Joey Alders örökölte meg a győzelmet.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Formula–3 Ázsia-bajnokság weboldala

Formula–3 Ázsia
Formula–3 Ázsia
Ázsia sportélete